2 miejscowości w Polsce: 
 Kopanka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Nowosolna 
 Kopanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina 

2 miejscowości na Ukrainie: 
 Kopanka – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie bałaklijskim
 Kopanka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
miejscowości na Białorusi

 Kopanka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Zobacz też: Kopanka Druga, Kopanka Pierwsza, Copanca